In Germania:
Bockhorn – un comune del circondario di Erding in Baviera
Bockhorn – un comune del circondario della Frisia in Bassa Sassonia